Miejscowości w USA:
 Polkton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Anson
Gminy w USA:
 Polkton (ang. Polkton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa